

Pessoas
Edgar Allan Poe (1809–1849) - escritor estadunidense
Virginia Eliza Clemm Poe - esposa de Poe
Elizabeth Arnold Poe (1787-1811) - atriz estadunidense mãe de Edgar Allan Poe
Poe (cantora), cantora e guitarrista estadunidense

Eletrônica, Computação e Informática
Power Over Ethernet

Desambiguação